Приводнение космических аппаратов — это мягкая посадка спускаемого аппарата (СА), с помощью парашюта или планирования, на водную поверхность. Имеет широкое распространение в космонавтике США. Помимо космических кораблей, применяется для спасения многоразовых компонент: обтекателей, ускорителей.

Применение 
Исторически, в XX веке приводнение часто использовалось НАСА, например, для всех СА программ «Меркурий», «Джемини» и «Аполлон» (включая Скайлэб). На этот вид посадки на воду рассчитаны СА советских/российских кораблей «Союз» (единственный пример — «Союз-23») и были теоретически рассчитаны американские челноки Спейс шаттл; приводнение осуществлялось для их боковых ускорителей.

В XXI веке приводнение применяется для СА Dragon и Dragon 2 компании SpaceX. Первым американским космическим кораблём, возвращаемая капсула которого рассчитана не на приводнение, а на посадку на сушу, стал CST-100 Starliner компании «Боинг».

Возможность приводнения запланирована для многих будущих космических кораблей: «Орион», российского «Орёл» и т. д. На него рассчитан СА китайского «Шэньчжоу».

Примеры вынужденного приводнения — Liberty Bell 7 (21 июля 1961 года), «Союз-23» (16 октября 1976).

Описание 
После входа в атмосферу, СА на парашютах спускается на поверхность океана или другого крупного водоёма. Вода — хороший амортизатор, так что для посадки на неё нет необходимости использовать .

Приводнение особенно актуально для многоразовых компонент и аварийного спасения аппаратов, запускаемых с прибрежных космодромов, поэтому оно, например, важнее для американской, индийской и японской космонавтики, и менее важно для российской.

Помимо Земли, приводнение (точнее, «приуглеводороживание») в будущем возможно лишь на Титане, так как на других телах Солнечной системы открытых водоёмов нет.

Недостатки 
Главная опасность приводнения — возможность затопления. Так, например, когда преждевременно открылся люк приводнившейся капсулы Liberty Bell 7, она начала погружаться в воду, и находившийся в ней астронавт чуть не утонул. Аналогичная опасность мешала экипажу Союза-23 после посадки открыть люк, что поставило их на грань смерти от удушья.

Другим отрицательным фактором является зависимость приводняющихся кораблей от погоды в месте посадки. Так, в одной из их первых же пилотируемых миссий компании SpaceX, SpaceX AX-1, из-за погоды на Земле экипаж корабля Dragon 2 Endeavor был вынужден задержаться на МКС на 4 дня.

Координаты приводнений

Пилотируемые космические корабли

Непилотируемые СА

Галерея

Жёсткая посадка на воду 
Жёсткой посадкой на воду (затоплением, преимущественно на кладбище космических кораблей) заканчивают своё существование орбитальные станции Земли и некоторые другие крупные космические аппараты. Наиболее значимые из них — произошедшее затопление орбитальной станции «Мир» и планируемое затопление МКС.

См. также 

 Посадка на воду

Примечания

Литература 
 
 
 

Космический полёт
Типы посадки
Приводнения